Александр Валерьевич Скобов (род. 4 ноября 1957, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский политический деятель, журналист, историк и правозащитник, публицист леволиберального направления. В советские годы — диссидент, политзаключённый. Колумнист портала Грани.ру. В настоящее время свои взгляды определяет как «эсеро-меньшевик».

Биография 
После окончания школы учился на историческом факультете Ленинградского государственного университета.

2 февраля 1976 года, накануне открытия XXV съезда КПСС, в Ленинграде с галереи Гостиного двора активисты движения «Новых левых» разбросали около сотни листовок с призывами к свержению тирании чиновников и установлению подлинного гуманного социализма. В них содержались лозунги: «Да здравствует новая революция! Да здравствует коммунизм!». Спустя две недели КГБ удалось найти участников этой акции — первокурсника истфака ЛГУ Александра Скобова, его товарищей Аркадия Цуркова и Андрея Резникова, Светлану Сенькину, Наталью Лопатневу, а также десятиклассника Александра Фоменкова. Они были исключены из комсомола и учебных заведений. Однако арестован Скобов был только в конце 1978 года, уже после того, как организовал небольшую молодёжную коммуну, после активного участия в деятельности группы «Левая оппозиция», выпуска в самиздате двух номеров журнала «Перспективы», редактором которого был он вместе с Аркадием Цурковым и Андреем Резниковым. В октябре 1978 года намечалась конференция, на которую пригласили единомышленников из Москвы, Горького и из других городов. Но начались обыски и допросы, задевшие около 40 человек. В течение октября были арестованы Александр Скобов и Аркадий Цурков (студент математического факультета ЛГПИ им. Герцена), а несколько позже — Алексей Хавин (студент-медик). Группа «Левая оппозиция» комбинировала классический марксизм с идеями анархизма, троцкизма и «новых левых». От эмиграции из СССР отказался, был помещён по приговору суда в психиатрическую лечебницу.

В 1981 году после освобождения из психиатрической лечебницы примкнул к деятельности СМОТ. Вот как он рассказывает об истории своего следующего ареста:

«Мы между собой договорились, что если кого-то из нас возьмут, то остальные должны на это отвечать какими-то акциями протеста, листовки какие-то распространить в городе, или те же надписи на стенах делать политические крамольные. Все понимали, что пропагандистская отдача от таких акций, при той психологической атмосфере, которая в обществе господствовала, равнялась нулю. Все это уходило в песок, и на народ совершенно впечатления не производило. Но почему-то на такие вещи репрессивная машина реагировала очень болезненно. Им было очень важно иметь общий фон психологический, что у нас никакой оппозиции нет и быть не может, тем более организованной, на что-то способной оппозиции, и это все должны знать. Ну, отдельные отщепенцы есть, их периодически ловят и судят за то, что они антисоветские пасквили печатают на машинках.

В декабре 1982 года, сразу после ареста Волохонского, я стал готовить акцию по расписыванию стен политическими лозунгами. Режим Ярузельского тогда сильно хвастался своими успехами в борьбе с подпольной „Солидарностью“, что, надо сказать, было фуфлом. И это с радостью перепечатывали у нас, дескать, никакого подполья не осталось. Ну, вот вам, не осталось, зато у нас есть. И все эти лозунги должны быть подписаны СМОТом. А то, что не знают, что это такое, — так это плевать, пусть сами думают… Со мной была ещё одна девочка. Конкретного плана у нас не было, мы импровизировали. Написали лозунги во многих местах в центре города: во дворах Капеллы, напротив Большого Дома по улице Воинова, напротив здания школы… Больше десятка таких надписей синей краской: „Свободу политзаключенным! СМОТ“, „Свободу Волохонскому! СМОТ“, „Солидарность“ жива! СМОТ». Это было в ночь с 12-го на 13-е декабря 1982 года. Через неделю, 20 декабря, меня арестовали".

Он вновь был помещён в психиатрическую больницу, откуда вышел в 1985 году.

Участвовал в деятельности «Демократического Союза», за что в 1988 году подвергся обыску наряду с четырьмя другими фигурантами по «делу № 64» — последнему делу по статье 70 УК РФ в старой формулировке («антисоветская агитация»). Дело было закрыто в 1989 году в связи с изменением формулировки статьи.

В 1990-е работал учителем истории в школе, в 1997 году вышла написанная им книга «История России: 1917—1940 гг.: Учебное пособие по политической истории России для старших классов общеобразовательных школ».

После начала Первой чеченской войны — активный участник антивоенного движения, автор ряда антивоенных обращений.

В конце первого десятилетия XXI века был членом партии «Яблоко», откуда вышел в 2010 году в результате принятого съездом партии решения о запрете членства в других политических организациях.

В 2009—2011 годах — член координационного совета петербургского отделения движения «Солидарность».

Поддерживал Бориса Стомахина.

Во время войны на востоке Украины в 2014 году поддерживал Украину.

В своем блоге призывал «убей колорада».

28 июля 2014 года во время прогулки по ночному Санкт-Петербургу был ограблен, избит и получил несколько ударов ножом. Был госпитализирован в Елизаветинскую больницу.

В 2016 году Скобов заявил, что никогда не проголосуюет за Алексея Навального из-за его позиции по Крыму.

26 ноября 2018 года Скобов повторил призыв «убей колорада» на своей странице в Facebook. По данному эпизоду в течение трёх лет ФСБ проводила проверку.

Публикации 
 Левый поворот (возможен ли у нас Народный Фронт?)
 Левизна и правота

Примечания

Ссылки 
 
 Биография
 Хроника текущих событий — выпуск 53
 Александр Скобов. «Перспектива» — журнал новых левых
 Александр Скобов. Левый поворот (возможен ли у нас Народный Фронт?)
 Колонка Александра Скобова на Грани.ру
  // Форум свободной России. 5 октября 2020.

 

Активисты против чеченских войн
Журналисты по алфавиту
Журналисты России
Колумнисты
Общественные деятели России
Политики по алфавиту
Правозащитники России
Правозащитники СССР
Публицисты России
Публицисты СССР
Репрессированные в СССР
Советские диссиденты
Диссиденты Санкт-Петербурга
Социалисты России
Участники «Марша несогласных»
Члены движения «Солидарность»
Члены партии «Яблоко»
Использование психиатрии в политических целях:Персоналии